

Lokalizacje

Niemcy 
 Stockheim – dzielnica Bad Lausick
 Stockheim – dzielnica Brackenheimu
 Stockheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kronach
 Stockheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld

Osoby 
 Toni Stockheim – niemiecki rzeźbiarz

Zobacz też 
 Stockham
 Stöckheim